Blythe Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Blythe Lake (Utah), im Duchesne County
 Blythe Lake (Washington), im Grant County